Три пенси — британська монета, що була в обігу у 1547—1970 роках.
 Три пенси — австралійська монета, що була в обігу у 1910—1966 роках.